Лужичане может означать:
 Лужичане — западнославянский народ, проживающий на территории Германии.
 Лужичане — средневековый союз западнославянских племён.
 Лужичане — средневековое западнославянское племя.
 Лужичане — название жителей Лужицы (области в Германии), независимо от этнической принадлежности.

См. также